Sechs Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Trident oder HMS Trydent (engl.: Dreizack):

 HMS Trydent (1695) war ein mit 58 Kanonen bestücktes Linienschiff vierter Klasse. Die ehemalige französische Trident wurde 1695 gekapert und 1702 als Wellenbrecher versenkt.
 HMS Trydent (1747) war ein mit 64 Kanonen bestücktes Linienschiff dritter Klasse. Die ehemalige französische Trident wurde 1747 während des österreichischen Erbfolgekrieges von den Briten erbeutet und 1763 verkauft.
 HMS Trident (1768) war ein mit 64 Kanonen bestücktes Linienschiff dritter Klasse. Das Schiff lief 1768 in Portsmouth vom Stapel und wurde 1816 verkauft.
 HMS Trident (1845) war eine Sloop. Das Schiff wurde 1845 in Blackwall gebaut und 1866 verschrottet.
 HMS Trident (1915) war ein Zerstörer der Talisman-Klasse. Das Schiff war ursprünglich für die osmanische Marine vorgesehen, lief 1915 vom Stapel, wurde im Ersten Weltkrieg eingesetzt und 1921 zur Verschrottung verkauft.
 HMS Trident (N52) war ein U-Boot der T-Klasse. Das Boot lief 1938 vom Stapel und wurde 1946 verkauft.

Trident